Ли́пот А́рпад Ва́ради (; 18 июня 1865, Тимишоара — 18 февраля 1923, Калоча) — католический прелат, епископ Дьёра с 22 апреля 1911 года по 25 мая 1914 год, архиепископ Калочи с 25 мая 1914 года по 18 февраля 1923 год .

Биография 
26 июня 1888 года Липот Арпад Варади был рукоположён в священника.

22 апреля 1911 года Римский папа Пий X назначил Липота Арпада Варади епископом Дьёра. 18 июня 1911 года состоялось рукоположение Липота Арпада Варади в епископа, которое совершил епископ Оради-Маре Миклош Сеченьи де Шальвар-Фельшовидек в сослужении с епископом Кошице Августином Фишер-Кольбри и титулярным епископом Марцианы Эрнестом Кутровацем.

25 мая 1914 года Римский папа Пий X назначил Липота Арпада Варади архиепископом Калочи.

Скончался 18 февраля 1923 года.

Ссылки 
 Информация

Епископы Дьёра
Архиепископы Калочи